Кардам може да се отнася за:

 Кардам (8-9 век), български хан;
 Кардам Сакскобургготски (р. 1962), български княз, син на Симеон Сакскобургготски;
 село Кардам (Област Добрич);
 село Кардам (Област Търговище).